est un mot latin désignant une .

Il peut également désigner :

 , un roman d'Orson Scott Card faisant partie du Cycle de la Terre des origines.
 l'institution média officielle de l'église orthodoxe roumaine : l'agence de presse Basilica.